Немсадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Немсадзе, Бесире Сулеймановна (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Немсадзе, Вахтанг Панкратьевич (1926—2008) — заслуженный врач Российской Федерации.
 Немсадзе, Георгий (род. 1972) — грузинский футболист.
 Немсадзе, Гулварди Хасановна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Немсадзе, Ото (род. 1989) — грузинский певец.